Dinheirosaurus é um gênero de dinossauro saurópode encontrado no concelho da Lourinhã desde 2015 considerada dentro do gênero Supersaurus. O gênero deriva de Porto Dinheiro e a espécie homenageia Lourinhã. É a única espécie descrita para o gênero é Dinheirosaurus lourinhanensis descrita por José Bonaparte e Octávio Mateus.Terá sido provavelmente o dinossauro mais comprido encontrado até agora em Portugal. Dinossauro de grandes dimensões que, à semelhança dos restantes saurópodes, possuía uma cauda e pescoço bastante compridos e uma cabeça relativamente pequena, tendo em conta as enormes dimensões do seu corpo. Pensa-se que viveria em grupo e passaria a maior parte do dia em busca e a consumir grandes quantidades de vegetação. Foi descoberto na década de 1980 na zona da Praia de Porto Dinheiro, concelho da Lourinhã – derivando desse facto o significado do seu nome. É aparentado com o Supersaurus, saurópodes de grandes dimensões. Junto aos seus ossos fósseis foi encontrada mais de uma centena de gastrólitos – pedras que alguns dinossauros engoliam para facilitar a digestão dos alimentos (à semelhança do que fazem algumas aves actualmente). Os seus ossos fósseis podem ser vistos no Museu da Lourinhã. Este dinossauro foi redescrito em 2012 por Mannion e colegas. Ele possuia 3 metros de altura, e 25 de comprimento

Ver também 
 Lourinhassauro
 Lourinhanosaurus

Bibliografia 
 Bonaparte, J.F., & Mateus, O. (1989). "A new diplodocid, Dinheirosaurus lourinhanensis gen. et sp. nov., from the Late Jurassic beds of Portugal". Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. 5(2): 13-29.

Diplodocidae
Dinossauros do Jurássico
Dinossauros da Europa
Espécies fósseis descritas em 1999